

Населені пункти та їхні частини

 Бушув — село в гміні Стшельце-Краєнське Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Бушув — село в гміні Любішин Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Бушув — частина села Труйца в гміні Згожелець Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки